

Antônio Dutra (1973-), footballeur brésilien.
 Eurisco Gaspar Dutra (1883-1974) était un président du Brésil.
 Microrégion de Presidente Dutra est une microrégion du Brésil.
 Olívio Dutra (né en 1941) est un homme politique.
 Tiago da Silva Dutra (né en 1990) est un footballeur.
 Vicente Dutra est une ville du Brésil.

tracteurs
Dutra Tracteurs hongrois, marque disparue en 1976

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme